Link, conceito relacionado a navegação em hipertexto na Internet
 Link, abreviatura usada em  um nome botânico para indicar Heinrich Friedrich Link como autoridade 
 Link (canção), da banda japonesa L'Arc-en-Ciel
 Link, nome de um personagem da série The Legend of Zelda, da Nintendo
 Link, filme britânico de 1986, com Terence Stamp e Elisabeth Shue

Desambiguação